Чавдар — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Чавдар. Население составляет 1282 человека (2022).

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Чавдар — Пенчо Стоянов Геров (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания 

Сёла Софийской области